Safeway Championship 2009 - prowincjonalne mistrzostwa Manitoby mężczyzn w curlingu. Eliminacje do Tim Hortons Brier 2009. 

Turniej finałowy odbył się w dniach 18-22 lutego 2009 w Selkirk na Selkirk Recreation Centre. Obrońcą tytułu z Safeway Championship 2008 był Kerry Burtnyk. Nowym mistrzem Manitoby została drużyna Jeffa Stoughtona, która pokonała w finale obrońcę tytułu 7:6.

Turniejami eliminacyjnymi były:
 The Safeway Championship Southern Berth Bonspiel, 31 października-3 listopada 2008, Carberry
 The Safeway Championship Northern Berth Bonspiel, 21-24 listopada 2008, Thompson
 Brandon Men’s Bonspiel, 11-14 grudnia 2008, Brandon
 Turnieje strefowe, 6-11 stycznia i 9-11 stycznia 2009
 121st Annual MCA Men’s Bonspiel, 29 stycznia-2 lutego 2009, Winnipeg



Drużyny

Wyniki

Faza finałowa

Finał 
22 lutego 2009, 14:00

Półfinał 
22 lutego 2009, 9:30

1-2 
21 lutego 2009, 19:00

3-4 
21 lutego 2009, 19:00

Playoff

Sesja 12. 
20 lutego 2009, 19:45

Sesja 13. 
21 lutego 2009, 9:00

Sesja 14. 
21 lutego 2009, 14:00

Runda A

Runda B

Sesja 1. 
18 stycznia 2009, 8:30

Sesja 2. 
18 stycznia 2009, 12:15

Sesja 3. 
18 stycznia 2009, 16:00

Sesja 4. 
18 stycznia 2009, 20:15

Sesja 5. 
19 stycznia 2009, 8:30

Sesja 6. 
19 stycznia 2009, 12:15

Sesja 7. 
19 stycznia 2009, 16:00

Sesja 8. 
19 stycznia 2009, 19:45

Sesja 9. 
20 stycznia 2009, 8:30

Sesja 10. 
20 stycznia 2009, 12:15

Sesja 11. 
20 stycznia 2009, 16:00

Zobacz też 
 Sezon 2008/2009

Bibliografia

Przypisy 

2009
2009 w curlingu